La communauté de communes de Mirecourt Dompaire est une communauté de communes française située dans le département des Vosges dans la région Grand Est.

Histoire 
La communauté de communes est créée au . Elle est formée par fusion de la communauté de communes du Pays de Mirecourt (hormis Ménil-en-Xaintois), de la communauté de communes du Secteur de Dompaire (hormis Charmois-l'Orgueilleux) et extension à 15 communes issues de la communauté de communes de la Moyenne Moselle.

Administration

Listes des communes 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités des Vosges

Liens externes 
 
 
 

Communauté de communes dans le département des Vosges